Шра́йбман — еврейская фамилия ( — букв: пишущий человек).

 Шрайбман, Артём Геннадьевич (род. 1991) — белорусский политолог.
 Шрайбман, Ихил Ицикович (1913—2005) — еврейский писатель.
  (1907—1943) — польский пловец.
 Шрайбман, Соломон Сабсаевич (1902—1968) — химик.
 Шрайбман-Карская, Ида Григорьевна (1905—1990) — французский живописец, график, книжный иллюстратор.
 Шрайбман-Шери, Реувен (1903—1989) — израильский политик, депутат кнессета.